Wolf ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite in der Ebene des Mare Nubium, südöstlich des Kraters Bullialdus und südwestlich von Nicollet.

Der unregelmäßig geformte Krater ist in eine Gruppe von Erhebungen innerhalb der Mareebene eingebettet und entstand möglicherweise durch die Überlagerung mehrerer kleinerer Einschläge.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Max Wolf offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Wolf auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)